Чингиз Мустафаев:
 Мустафаев, Чингиз Магерам оглы (род. 1991) — азербайджанский певец, гитарист.
 Мустафаев, Чингиз Фуад оглы  (1960—1992) — азербайджанский гражданский и военный журналист, внёсший значительный вклад в развитие национального телевидения.